Олинфская война — военный конфликт между Македонским царством, с одной стороны, и Халкидским союзом и Афинами — с другой.

Овладев в ходе войны рядом городов Халкидики и изолировав Олинф, Филипп II Македонский весной 348 до н. э. начал его осаду. На стороне Олинфа выступили Афины, но их помощь была запоздалой и неэффективной. Олинф был взят, сожжён, разграблен и разрушен. 

Победа в Олинфской войне укрепила Македонию и расширила её территорию за счёт халкидских городов.

Войны Древней Греции
Войны Македонии
349 год до н. э.
348 год до н. э.
Войны IV века до н. э.